Codi Internacional d'una entitat bancària, regulat per la norma ISO 9362;
 Bé d'interès cultural;
 Bloque Independentista de Cuchas.